Petr van Blokland, graphiste et créateur de caractères
 Rogier Blokland, linguiste néerlandais 

Patronyme néerlandais